

Cinema 
 Il branco (The Pack) – film del 1977 diretto da Robert Clouse
 The Pack – film del 2018 diretto da Alyssa R. Bennett

Musica 
 The Pack – primo nome dei Theatre of Hate, gruppo musicale britannico
 The Pack – gruppo musicale statunitense